Захаровшина — название нескольких населённых пунктов:
 Захаровшина — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Захаровщина или Захаровшина — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 
См. также
 Захаровщина